Gote steht für:

 ein Angehöriger des Volks der Goten
 Gote (Go), Nachhand, nachfolgender Zug und ist ein Spielkonzept des Go-Spiels
 Helmut Gote (* 1957), Radio- und Fernsehkoch, Buchautor
 Ulrike Gote (* 1965), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)

Siehe auch:

 Gode
 Gothe